Radikal kan syfta på:

 Radikal konsonant – en konsonant som produceras genom att tungroten bildar en förträngning i svalget
 Radikal (tidskrift) – en tysk vänsterradikal tidskrift 1976–1983
 Radikal (skrift) – en del av ett kinesiskt tecken (hanzi/kanji/hanja)
 Radikal 1
 Radikal 2
 Radikal (tidning) – en turkisk dagstidning
 Fria radikaler (film) – en schweizisk-tysk-österrikisk film från 2003 i regi av Barbara Albert, originaltitel Böse Zellen

Matematik 
 Radikal (matematik) – ett antal operationer på element eller ideal i ringar
 Radikal av ett heltal
 Radikal av en algebraisk grupp

Naturvetenskap 
 Radikal – en atom eller molekyl som har oparade elektroner i den yttersta/högsta energinivån (orbitalen), se Fri radikal
 Radikal  – en tidigare beteckning på atomgrupper, till exempel funktionella grupper, se Fri radikal
 Fri radikal – en atom eller molekyl som har oparade elektroner i den yttersta/högsta energinivån (orbitalen)

Politik
 Radikal (samhällsvetenskap) – person eller rörelse som arbetar för vittgående reformer och omdaningar av samhället i fråga om kulturella och politiska förhållanden
 Radikal traditionalism –  ideologi fientligt inställd mot demokrati och modernism
 Radikal vänster – oberoende vänstern – en vänsterinriktad studentförening och ett kårparti vid Stockholms universitets studentkår
 Radikal Ungdom – Radikale Venstres ungdomsförbund i Danmark

Se även 
 Våldsfrämjande radikalisering